Президентские выборы состоялись в Румынии 20 мая 1990 года, став первыми выборами после свержения Николае Чаушеску и образования Фронта национального спасения, взявшего власть в свои руки. Президент избирался на 2 года.

В результате выборов председатель Фронта национального спасения, преобразованного после выборов в политическую партию, Ион Илиеску был избран президентом с огромным отрывом, получив более 85 % голосов уже в первом туре. Его основной соперник, лидер восстановленной Национально-либеральной партии, имевшей большой вес до прихода к власти коммунистов в 1947 году, Раду Кэмпеану набрал немногим больше 10 %.

Результаты выборов 

Явка на выборах составила 86,19 % избирателей.

Примечания 

Президентские выборы в Румынии
Румыния
События 20 мая
Май 1990 года
1990 год в Румынии
Румынская революция 1989 года